

Patronyme 

 Timothée Colani (1824-1888), théologien protestant et écrivain français ;
 Madeleine Colani (1866-1943), sa fille, archéologue française ;
 Luigi Colani (1928-2019), designer allemand.